Köster är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Adolf Köster
 Albert Köster
 Bärbel Köster
 Hugo Köster

Se även 
 Cöster
 Koster (efternamn)

 

Efternamn